KPJ  steht für:
 Kommunistische Partei Jugoslawiens, siehe Bund der Kommunisten Jugoslawiens
 Kommunistische Partei Japans
 Kevin Porter junior, US-amerikanischer Basketballspieler

KPJ